

Die Liste der Biografien führt alle Personen auf, die in der deutschsprachigen Wikipedia einen Artikel haben. Dieses ist eine Teilliste mit 3 Einträgen von Personen, deren Namen mit den Buchstaben „Fih“ beginnt.

Fih 



Fihe 
 Fihey, Jacques (1931–2017), französischer Geistlicher, römisch-katholischer Bischof von Coutances

Fihn 
 Fihn, Beatrice (* 1982), schwedische Juristin und Anti-Atomwaffen-Aktivistin
 Fihn, Peter (1908–1998), jugoslawisch-deutscher Komponist, Dirigent und Musiker